The Scorpion (Live at the Cadillac Club) – album dal vivo di Lou Donaldson del 1995
 The Scorpion – singolo dei Megadeth del 2005

Pagine correlate 
 Scorpion